Pasja, de Arabische vorm van de Turkse (generaals)titel 
 de Basha-vallei, in de Pakistaanse streek Baltistan
 Basha (achternaam), een familienaam
 Lulzim Basha, Albanees minister en burgemeester van Tirana